Allrounder steht für:
 eine Person, die über viele Fähigkeiten verfügt, siehe Alleskönner
 im Cricket einen Spieler, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann, siehe All-rounder
 einen Motorradtyp, siehe Allrounder (Motorrad)

Siehe auch: